Карево — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Жижицкой волости.

География 
Расположена в 5 км к западу от волостного центра, деревни Жижица, на северо-западном побережье озера Кадосно.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 31 житель.

История 

В деревне Карево в 1839 году родился русский композитор Модест Мусоргский (в селе Наумово — музей-усадьба композитора).

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района